Mikołajewo est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne : 
 du village de Mikołajewo, dans le powiat de Czarnków-Trzcianka ;
 du village de Mikołajewo, dans le powiat de Wągrowiec.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Mikołajewo, dans la voïvodie de Mazovie ;
 du village de Mikołajewo, dans la voïvodie de Podlachie ;
 du village de Mikołajewo, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.